Pallie steht für:

 ein alter Name der Schweizer politischen Gemeinde Pailly VD
 ein altes Maß in Ostindien, siehe Pherra

Siehe auch:
 Palli
 Pally